Фридрих VI Швапски (фебруар 1167 - 20. јануар 1191) је био швапски војвода од 1170. године до своје смрти. Учествовао је у Трећем крсташком рату у коме је и погинуо приликом опсаде Акре.

Биографија 
Фридрих Швапски је био син немачког цара Фридриха I Барбаросе и његове друге жене Беатриче I од Бургундије. На престолу је 1170. године наследио свога старијег брата Фридриха V Швапског. Године 1189. прикључио се немачкој армији свога оца у Трећем крсташком рату. Немачка армија била је бројно најмоћнија хришћанска војска која се упутила против Саладина. Након преласка у Малу Азију, Немци без тешкоћа освајају селџучку престоницу Иконију, а султан Килиџ Арслан се морао повући. Након петодневног одмора, војска је наставила марш ка Јерусалиму. Међутим, Барбароса се удавио у реци Салеф након чега је немачка армија, деморалисана, постала лак плен муслиманима. Читави одреди предавали су се без борбе. Фридрих Швапски преузео је контролу над преосталим одредима те се упутио ка Акри. То је била најзначајнија крсташка лука на Леванту. Од 1189. године опседао ју је краљ Ги од Лизињана. Немачки одреди прикључили су се опсади. Међутим, у логору је избила зараза од које је, према средњим проценама, умрло 100.000 крсташа. Због тога је опсада Акре једна од највећих крсташких трагедија. По броју жртава може се мерити једино са крсташким ратом 1101. године или са немачком катастрофом у Другом крсташком рату 1147. године. Од болести је умро и Фридрих Швапски 20. јануара 1191. године. На престолу га је наследио брат Конрад II Швапски.

Породично стабло

Литература 
 
 Крсташка епопеја - Рене Грусе, ИК Зорана Јовановића, 2004. година

Рођени 1167.
Умрли 1191.
Војводе Швабије
Личности Трећег крсташког рата
Хоенштауфен